Unununium peut faire référence à :
en chimie, l'ancien nom du Roentgenium, un élément chimique.
en informatique, le système d'exploitation à micro-noyau appelé Unununium.

Abréviation
Uuu